Микроистория — направление в исторической науке, занимающееся рассмотрением малых территорий и популяций (городок, деревня, отдельная семья) прошлого с целью изучения повседневной жизни и ментальности «маленького человека», традиционно ускользавшего от внимания историков. Микроисторический анализ предполагает изучение частных явлений, происходивших в жизни отдельных людей прошлого, с целью выявления господствующих представлений и тенденций в обществе в целом.

Микроистория возникла в 1970-е годы в Италии благодаря усилиям  и Карло Гинзбурга как реакция на увлечение западноевропейскими исследователями социальной историей в духе школы «Анналов». Становление микроистории (как и истории повседневности) как отдельной сферы научных исследований связывается с современной ситуацией постмодерна в гуманитарных науках.

 Известные представители

 Карло Гинзбург
 Натали Земон Дэвис
 Эммануэль Ле Руа Ладюри
 Джованни Леви
 Ханс Медик

См. также 
 Макроистория
 История повседневности
 Историческая антропология

Примечания

Литература 
 на русском языке
 Гинзбург К. Загадка Пьеро / Пер. с ит. М. Велижева. М.: Новое литературное обозрение, 2018.
 Зенкин С. Н. Микроистория и филология // Казус: индивидуальное и уникальное в истории 2006 / под ред. М. А. Бойцова, И. Н. Данилевского. — М.: Наука, 2007. — С. 365—377
  Микроистория // THESIS, 1994, вып. 4. — С. 193—202
 Олейников А. Микроистория и генеалогия исторического опыта // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории — 2006 / Под ред. М. А. Бойцова, И. Н. Данилевского. Вып. 8. — М.: Наука, 2007. — С. 379—393
 Польская С. А. Микроистория в зеркале исследований современной французской медиевистики // Новая локальная история. Выпуск 1. Новая локальная история: методы, источники, столичная и провинциальная историография: Материалы первой Всероссийской научной Интернет-конференции. Ставрополь, 23 мая 2003 г. — Ставрополь: Изд-во СГУ, 2003. — 262 с.

Разделы истории